Hydrocotyle lechleri är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Amando Philippi. Hydrocotyle lechleri ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
lechleri